

Sigle 
 SCT, SEPA Credit Transfer – schema di bonifico previsto dalla SEPA

Astronomia 
 Sct – abbreviazione della costellazione dello Scudo
 SCT – acronimo usato comunemente per indicare il Telescopio Schmidt Cassegrain (Schmidt Cassegrain telescope)
 Super Circuit Training – un tipo di allenamento cardiofitness

Codici 
 SCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Socotra (Yemen)